Swayze ist der Familienname folgender Personen:

 Don Swayze (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Marc Swayze, US-amerikanischer Comiczeichner
 Patrick Swayze (1952–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Patsy Swayze († 2013), US-amerikanische Choreographin

Siehe auch:
 Shwayze, US-amerikanischer Rapper